Angelika Ström kan avse:

Angelica Ström (lärare) (född 1953), lärare och föreläsare, dotter till Ove Tjernberg och Katarina Taikon
Angelica Ström (född 1981), friidrottare